Илья́ Ви́кторович Дёмин (род. 20 ноября 1964, Москва) — российский , сын известного кинокритика В. П. Дёмина.

Биография 
Илья Дёмин окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская В. Юсова) в 1986 году.

В 1993 года создал совместно с Ю. Любшиным, С. Мачильским, Ю. Райским, Ю. Шайгардановым Ассоциацию российских кинооператоров «А. Р. К. О.».

Член Российской гильдии кинооператоров (R. G. C.).

Член Союза Кинематографистов РФ с 1993 года.

Преподавал на операторском факультете ВГИКа с 1999 по 2013 год. С 2014 года является куратором операторского факультета Московской школы кино.

21 августа 2018 года Указом Председателя СК России Михалкова Н. С. Илья Дёмин назначен на должность Президента Гильдии кинооператоров СК России.

Фильмография

Кинооператор 
  — Катафалк (реж. Валерий Тодоровский)
  — Любовь (реж. Валерий Тодоровский)
  — На тебя уповаю (реж. Елена Цыплакова)
 1992 — Помнишь запах сирени… (реж. Борис Галкин)
  — Пленники удачи (реж. Максим Пежемский)
  — Я люблю (реж. Александр Черных)
  — Ехай! (реж. Георгий Шенгелия)
  — Классик (реж. Георгий Шенгелия)
  — Директория смерти (сериал)
  — Ландыш серебристый (реж. Тигран Кеосаян)
  — Семейные тайны (сериал) (2001, реж. Елена Цыплакова)
 2001 — Дама в очках, с ружьём, в автомобиле (ТВ) (реж. Юрий Гольдин, Олег Бабицкий)
  — Следствие ведут ЗнаТоКи, «Третейский судья» (ТВ) (реж. Владимир Хотиненко)
 2002 — По ту сторону волков (сериал) (реж. Владимир Хотиненко)
  — Щит Минервы (реж. Сергей Ткачёв)
  — 72 метра (реж. Владимир Хотиненко)
  — Гибель империи (сериал) (реж. Владимир Хотиненко)
  — 1612 (реж. Владимир Хотиненко)
 2007 — Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели (реж. Олег Штром)
  — Снежный ангел (ТВ) (реж. Александр Карпиловский)
 2008 — Новая земля (реж. Александр Мельник)
 2008 — Никто, кроме нас… (реж. Сергей Говорухин)
  — Поп (реж. Владимир Хотиненко)
 2010 — Мы из будущего 2 (реж. Борис Ростов, Александр Самохвалов)
  — Достоевский (сериал) (реж. Владимир Хотиненко)
 2011 — Пять невест (реж. Карен Оганесян)
 2011 — Огуречная любовь (Горелково-ТВ) (реж. Евгений Серов)
  — Zолушка (реж. Сергей Иванов)
  — Пепел (сериал) (реж. Вадим Перельман)
  — Орлова и Александров (сериал) (реж. Виталий Москаленко)
 2014 — Старшая сестра (сериал) (реж. Михаил Журавкин)
  — Чёрная кошка (сериал) (реж. Антон Сиверс)
 2017 — Смертельный номер (сериал) (реж. Олег Газе)
 2018 — Чудотворная (сериал) (реж. Александр Карпиловский)
 2019 — Про Лёльку и Миньку (реж. Анна Чернакова)
 2020 — Казанова в России (сериал) (реж. Илья и Антон Чижиковы)
2021 -- Медиум (сериал) (реж. Елена Николаева)
2022 -- Чайки (сериал) (реж. Антон Сиверс)

Актёр 
  — Дама в очках, с ружьём, в автомобиле — маленький Поль
 1998 — Классик — повар на кухне
 2000 — Ландыш серебристый — оператор на ТВ

Призы и награды 
 2003 — Премия «ТЭФИ» — За лучшую работу оператора телевизионного художественного/документального фильма/сериала (фильм «По ту сторону волков»)
 2004 — Номинация на премию «Золотой орёл» «Лучшая операторская работа года» (фильм «72 метра»)
 2004 — Номинация на Премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России «Лучший кинооператор года» (фильм «72 метра»)
 2005 — Премия «ТЭФИ» — Оператор телевизионного художественного фильма/сериала (фильм «Гибель империи»)
 2008 — Номинация на Премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России «Лучший кинооператор года» (фильм «1612»)
 2008 — Приз фестиваля «Кинотавр» — За лучшую работу оператора (фильм «Новая земля»)

Илья Дёмин снял фильмы режиссёра Владимира Хотиненко «72 метра», «Гибель империи» и «Достоевский», удостоенные премии «Золотой орёл» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучший мини-сериал».

Примечания

Ссылки 
 
 Илья Дёмин в Энциклопедии отечественного кино
 
 
 

Кинооператоры XXI века
Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Члены Союза кинематографистов России
Операторы-постановщики